Діол, Гліколі — двоатомні спирти. 
 Сьюзен Ваніта Діол (народ. 25 травня 1962 року) - американська телевізійна актриса.